Franciaország
Roinville, település Essonne megyében
Roinville, település Eure-et-Loir megyében